Tour de Corse puede referirse a:

 Tour de Corse, también conocido como, Rally de Córcega, prueba de rally de Francia.
 Tour de Corse (ciclismo), competición de ciclismo.